San Paladio puede hacer referencia a:

 San Paladio de Auxerre (f. 658), obispo, celebrado el 10 de abril;
 San Paladio de Escocia (f. 432), obispo, celebrado el 6 de julio;
 San Paladio de Saintes (f. 596), obispo, celebrado el 7 de octubre.